«September Gurls» — песня американской рок-группы Big Star с их второго студийного альбома Radio City (1974). Песня также была издана отдельным синглом.

Автор песни — вокалист Big Star Алекс Чилтон. Как рассказывает сайт Songfacts, Чилтон как-то сказал о своём стиле сочинительства:

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «September Gurls» в исполнении группы Big Star на 178 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 180 месте.

Кроме того, песня «September Gurls» в исполнении Big Star входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1974 года